Pace di Berlino, stipulata il 28 luglio del 1742 fra Prussia ed Austria, che pose fine alla prima guerra di Slesia
Pace di Berlino, stipulata il 2 luglio 1850 fra Danimarca e Prussia
Pace di Berlino (13 luglio 1878), siglata da tutte le potenze europee quale testo conclusivo delle decisioni prese dal congresso di Berlino (13 giugno – 13 luglio 1878), che rettificò la destinazione dei territori turchi in Europa rispetto alla pace di Santo Stefano seguita al termine della guerra turco-russa (1877-1878)